11-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 1994 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 1994 на Memoire du cyclisme